

Гатлі — місто, штат Міссісіпі
 Гатлі — селище, штат Вісконсин